Die Frau im roten Kleid bezeichnet:

 Die Frau im roten Kleid (Film), deutscher Fernsehfilm (2006)
 Die Frau im roten Kleid (Roman), Roman von Patricia Carlon (2002)
 Ein starkes Team: Die Frau im roten Kleid (2013)
Siehe auch:
 Die Frau in Rot